Gran Bazar – album dei Matia Bazar del 1977
 Gran Bazar d'Isfahan – mercato storico di Isfahan in Iran
 Gran Bazar d'Istanbul – mercato coperto di Istanbul in Turchia